Percy Jackson může být:

 Percy Jackson (postava) – postava z knižní série Percy Jackson a Olympané a filmu Percy Jackson: Zloděj blesku
 Percy Jackson a Olympané – knižní série Ricka Riordana
 Percy Jackson: Zloděj blesku'' – americko-kanadský film z roku 2010 na motivy knihy Ricka Riordana
 Percy Jackson: Zloděj blesku (kniha) – kniha Ricka Riordana